Di seguito una lista di asteroidi dal numero 336001 al 337000 con data di scoperta e scopritore.

336001-336100 

|-
|336001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336002 - ||  ||  || CSS
|-
|336003 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336004 - ||  ||  || CSS
|-
|336005 - ||  ||  || CSS
|-
|336006 - ||  ||  || CSS
|-
|336007 - ||  ||  || CSS
|-
|336008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336009 - ||  ||  || CSS
|-
|336010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336011 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336012 - ||  ||  || CSS
|-
|336013 - ||  ||  || CSS
|-
|336014 - ||  ||  || CSS
|-
|336015 - ||  ||  || CSS
|-
|336016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336017 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336019 - ||  ||  || CSS
|-
|336020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336021 - ||  ||  || CSS
|-
|336022 - ||  ||  || CSS
|-
|336023 - ||  ||  || CSS
|-
|336024 - ||  ||  || CSS
|-
|336025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336026 - ||  ||  || CSS
|-
|336027 - ||  ||  || LONEOS
|-
|336028 - ||  ||  || CSS
|-
|336029 - ||  ||  || CSS
|-
|336030 - ||  ||  || LUSS
|-
|336031 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|336032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336036 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336039 - ||  ||  || CSS
|-
|336040 - ||  ||  || CSS
|-
|336041 - ||  ||  || CSS
|-
|336042 - ||  ||  || CSS
|-
|336043 - ||  ||  || Chante-Perdrix
|-
|336044 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336045 - ||  ||  || CSS
|-
|336046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336047 - ||  ||  || CSS
|-
|336048 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336050 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336053 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336054 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336055 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336058 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|336059 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336060 - ||  ||  || CSS
|-
|336061 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336069 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336071 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336072 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336074 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|336075 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336079 - ||  ||  || OAM
|-
|336080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336081 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336084 - ||  ||  || CSS
|-
|336085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336087 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336089 - ||  ||  || CSS
|-
|336090 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336094 - ||  ||  || Andrushivka
|-
|336095 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|336096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336100 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

336101-336200 

|-
|336101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336102 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336103 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336104 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336108 Luberon ||  ||  || Ory, M.
|-
|336109 - ||  ||  || Moletai
|-
|336110 - ||  ||  || Tozzi, F.
|-
|336111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336112 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|336113 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336115 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336119 - ||  ||  || OAM
|-
|336120 - ||  ||  || Astronomical Research Observatory
|-
|336121 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|336122 - ||  ||  || OAM
|-
|336123 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|336124 - ||  ||  || OAM
|-
|336125 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|336126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336127 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336128 - ||  ||  || Hoenig, S. F., Teamo, N.
|-
|336129 - ||  ||  || OAM
|-
|336130 - ||  ||  || OAM
|-
|336131 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|336132 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336133 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|336134 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|336135 - ||  ||  || OAM
|-
|336136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336137 - ||  ||  || OAM
|-
|336138 - ||  ||  || OAM
|-
|336139 - ||  ||  || OAM
|-
|336140 - ||  ||  || Mahony, J.
|-
|336141 - ||  ||  || OAM
|-
|336142 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|336143 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336144 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336145 - ||  ||  || OAM
|-
|336146 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336149 - ||  ||  || OAM
|-
|336150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336151 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336153 - ||  ||  || Hoenig, S. F., Teamo, N.
|-
|336154 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|336155 - ||  ||  || Molnar, L. A.
|-
|336156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336162 - ||  ||  || OAM
|-
|336163 - ||  ||  || OAM
|-
|336164 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336165 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336166 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|336167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336177 Churri ||  ||  || Lacruz, J.
|-
|336178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336182 - ||  ||  || CSS
|-
|336183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336184 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336187 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336188 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336189 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336190 - ||  ||  || CSS
|-
|336191 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336193 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336194 - ||  ||  || CSS
|-
|336195 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336198 - ||  ||  || Tozzi, F.
|-
|336199 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336200 - ||  ||  || LINEAR
|}

336201-336300 

|-
|336201 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336202 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336203 Sandrobuss ||  ||  || Ory, M.
|-
|336204 Sardinas ||  ||  || La Canada
|-
|336205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336214 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336215 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336216 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336217 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336219 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336222 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336223 - ||  ||  || CSS
|-
|336224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336225 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336226 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336228 - ||  ||  || Tozzi, F.
|-
|336229 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|336230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336245 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336246 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336247 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336248 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336254 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336255 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|336256 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|336257 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|336258 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336259 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336260 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336261 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336262 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336263 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336264 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336266 - ||  ||  || CSS
|-
|336267 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336273 - ||  ||  || OAM
|-
|336274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336275 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336277 - ||  ||  || CSS
|-
|336278 - ||  ||  || CSS
|-
|336279 - ||  ||  || CSS
|-
|336280 - ||  ||  || CSS
|-
|336281 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336285 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336286 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336288 - ||  ||  || CSS
|-
|336289 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|336290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336292 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336293 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336294 - ||  ||  || CSS
|-
|336295 - ||  ||  || CSS
|-
|336296 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336297 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336298 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336299 - ||  ||  || CSS
|-
|336300 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

336301-336400 

|-
|336301 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|336302 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|336303 - ||  ||  || Teamo, N.
|-
|336304 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336305 - ||  ||  || OAM
|-
|336306 - ||  ||  || OAM
|-
|336307 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336309 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336313 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336314 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336327 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336328 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336329 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336334 - ||  ||  || OAM
|-
|336335 - ||  ||  || OAM
|-
|336336 - ||  ||  || OAM
|-
|336337 - ||  ||  || OAM
|-
|336338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336340 - ||  ||  || CSS
|-
|336341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336342 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336343 - ||  ||  || CSS
|-
|336344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336347 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336348 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336349 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336350 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336351 - ||  ||  || CSS
|-
|336352 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336354 - ||  ||  || CSS
|-
|336355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336357 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336358 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336359 - ||  ||  || OAM
|-
|336360 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336361 - ||  ||  || Apitzsch, R.
|-
|336362 - ||  ||  || CSS
|-
|336363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336367 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336374 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336375 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336381 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336390 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336391 - ||  ||  || CSS
|-
|336392 Changhua ||  ||  || LUSS
|-
|336393 - ||  ||  || Dillon, W. G., Wells, D.
|-
|336394 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336400 - ||  ||  || Spacewatch
|}

336401-336500 

|-
|336401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336402 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336405 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336406 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|336407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336409 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336410 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336411 - ||  ||  || CSS
|-
|336412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336414 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336415 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336416 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336417 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336418 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336421 - ||  ||  || CSS
|-
|336422 - ||  ||  || CSS
|-
|336423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336425 - ||  ||  || CSS
|-
|336426 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336441 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336446 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336450 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336453 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336456 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336460 - ||  ||  || CSS
|-
|336461 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336462 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336463 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336464 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336465 Deluna ||  ||  || Muler, G.
|-
|336466 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|336467 - ||  ||  || CSS
|-
|336468 - ||  ||  || CSS
|-
|336469 - ||  ||  || CSS
|-
|336470 - ||  ||  || Andrushivka
|-
|336471 - ||  ||  || OAM
|-
|336472 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336473 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336483 - ||  ||  || CSS
|-
|336484 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336485 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336486 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336487 - ||  ||  || CSS
|-
|336488 - ||  ||  || OAM
|-
|336489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336491 - ||  ||  || CSS
|-
|336492 - ||  ||  || CSS
|-
|336493 - ||  ||  || OAM
|-
|336494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336495 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336496 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336498 - ||  ||  || CSS
|-
|336499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336500 - ||  ||  || Spacewatch
|}

336501-336600 

|-
|336501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336502 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336506 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336507 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|336508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336509 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336510 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336511 - ||  ||  || CSS
|-
|336512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336513 - ||  ||  || Tozzi, F.
|-
|336514 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336515 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336516 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336517 - ||  ||  || CSS
|-
|336518 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|336519 - ||  ||  || LUSS
|-
|336520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336522 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336523 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336530 - ||  ||  || OAM
|-
|336531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336534 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336539 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|336540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336543 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336545 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|336546 - ||  ||  || CSS
|-
|336547 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336551 - ||  ||  || OAM
|-
|336552 - ||  ||  || OAM
|-
|336553 - ||  ||  || CSS
|-
|336554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336556 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|336557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336562 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336563 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|336564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336566 - ||  ||  || CSS
|-
|336567 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336577 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336578 - ||  ||  || NEAT
|-
|336579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336585 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336588 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336589 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336590 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336591 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336593 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336594 - ||  ||  || OAM
|-
|336595 - ||  ||  || OAM
|-
|336596 - ||  ||  || CSS
|-
|336597 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336598 - ||  ||  || OAM
|-
|336599 - ||  ||  || OAM
|-
|336600 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

336601-336700 

|-
|336601 - ||  ||  || CSS
|-
|336602 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336603 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336604 - ||  ||  || Ory, M.
|-
|336605 - ||  ||  || Ory, M.
|-
|336606 - ||  ||  || CSS
|-
|336607 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336608 - ||  ||  || CSS
|-
|336609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336610 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336611 - ||  ||  || CSS
|-
|336612 - ||  ||  || Hobart, J.
|-
|336613 - ||  ||  || CSS
|-
|336614 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336615 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336616 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336617 - ||  ||  || CSS
|-
|336618 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336619 - ||  ||  || CSS
|-
|336620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336621 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336625 - ||  ||  || CSS
|-
|336626 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336628 - ||  ||  || OAM
|-
|336629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336630 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336631 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336632 - ||  ||  || OAM
|-
|336633 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336634 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336635 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336637 - ||  ||  || OAM
|-
|336638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336639 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336648 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|336649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336650 - ||  ||  || CSS
|-
|336651 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336652 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336653 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336654 - ||  ||  || Mayhill
|-
|336655 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336656 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336657 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336659 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336660 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336661 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336662 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336664 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336668 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336671 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336673 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336679 - ||  ||  || Malaga
|-
|336680 Pavolpaulík ||  ||  || Kurti, S.
|-
|336681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336685 - ||  ||  || CSS
|-
|336686 - ||  ||  || CSS
|-
|336687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336688 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336689 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336690 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336691 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336693 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336694 Fey ||  ||  || WISE
|-
|336695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336696 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|336697 - ||  ||  || WISE
|-
|336698 Melbourne ||  ||  || Schwab, E.
|-
|336699 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336700 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

336701-336800 

|-
|336701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336702 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336703 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336704 - ||  ||  || CSS
|-
|336705 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336706 - ||  ||  || LONEOS
|-
|336707 - ||  ||  || OAM
|-
|336708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336712 - ||  ||  || CSS
|-
|336713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336715 - ||  ||  || CSS
|-
|336716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336718 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336725 - ||  ||  || WISE
|-
|336726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336729 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336730 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336731 - ||  ||  || CSS
|-
|336732 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|336733 - ||  ||  || Jarnac
|-
|336734 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|336735 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|336736 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|336737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336739 - ||  ||  || CSS
|-
|336740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336744 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336750 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336751 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336753 - ||  ||  || WISE
|-
|336754 - ||  ||  || WISE
|-
|336755 - ||  ||  || WISE
|-
|336756 - ||  ||  || WISE
|-
|336757 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|336758 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|336759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336761 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|336762 - ||  ||  || Sato, N.
|-
|336763 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336765 - ||  ||  || NEAT
|-
|336766 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336767 - ||  ||  || UESAC
|-
|336768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336769 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336770 - ||  ||  || LONEOS
|-
|336771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336772 - ||  ||  || NEAT
|-
|336773 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336774 - ||  ||  || WISE
|-
|336775 - ||  ||  || NEAT
|-
|336776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336778 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336779 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336780 - ||  ||  || NEAT
|-
|336781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336782 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336783 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336785 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336786 - ||  ||  || CSS
|-
|336787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336788 - ||  ||  || NEAT
|-
|336789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336790 - ||  ||  || LONEOS
|-
|336791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336793 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336794 - ||  ||  || Elst, E. W.
|-
|336795 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336796 - ||  ||  || LONEOS
|-
|336797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336800 - ||  ||  || Spacewatch
|}

336801-336900 

|-
|336801 - ||  ||  || OAM
|-
|336802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336803 - ||  ||  || NEAT
|-
|336804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336805 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336806 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336810 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336811 Baratoux ||  ||  || Pic du Midi
|-
|336812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336813 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336816 - ||  ||  || NEAT
|-
|336817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336818 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|336819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336820 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336823 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336825 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336830 - ||  ||  || LONEOS
|-
|336831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336835 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336836 - ||  ||  || NEAT
|-
|336837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336840 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336843 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336848 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336850 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336852 - ||  ||  || LONEOS
|-
|336853 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336855 - ||  ||  || CSS
|-
|336856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336858 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336860 - ||  ||  || Cernis, K.
|-
|336861 - ||  ||  || NEAT
|-
|336862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336863 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336865 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336867 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336869 - ||  ||  || CSS
|-
|336870 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|336871 - ||  ||  || NEAT
|-
|336872 - ||  ||  || CSS
|-
|336873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336874 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336875 - ||  ||  || NEAT
|-
|336876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336877 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|336878 - ||  ||  || CINEOS
|-
|336879 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336880 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336881 - ||  ||  || NEAT
|-
|336882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336885 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336890 - ||  ||  || CSS
|-
|336891 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336892 - ||  ||  || CSS
|-
|336893 - ||  ||  || NEAT
|-
|336894 - ||  ||  || Bohyunsan
|-
|336895 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|336896 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336897 - ||  ||  || CSS
|-
|336898 - ||  ||  || NEAT
|-
|336899 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336900 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

336901-337000 

|-
|336901 - ||  ||  || CSS
|-
|336902 - ||  ||  || NEAT
|-
|336903 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336905 - ||  ||  || CSS
|-
|336906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336913 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336915 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336917 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336918 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336920 - ||  ||  || CSS
|-
|336921 - ||  ||  || LONEOS
|-
|336922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336923 - ||  ||  || NEAT
|-
|336924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336928 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336929 - ||  ||  || CSS
|-
|336930 - ||  ||  || CSS
|-
|336931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336934 - ||  ||  || CSS
|-
|336935 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336936 - ||  ||  || CSS
|-
|336937 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336938 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336939 - ||  ||  || LONEOS
|-
|336940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336944 - ||  ||  || CSS
|-
|336945 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336947 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336949 - ||  ||  || CSS
|-
|336950 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336959 - ||  ||  || NEAT
|-
|336960 - ||  ||  || NEAT
|-
|336961 - ||  ||  || NEAT
|-
|336962 - ||  ||  || LONEOS
|-
|336963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336966 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336967 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|336968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336969 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336976 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336978 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336980 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336983 - ||  ||  || NEAT
|-
|336984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336986 - ||  ||  || CSS
|-
|336987 - ||  ||  || Boattini, A.
|-
|336988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336989 - ||  ||  || LONEOS
|-
|336990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336992 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336993 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|336996 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336997 - ||  ||  || LINEAR
|-
|336998 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|336999 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|337000 - ||  ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0336001